Tisseur peut faire référence à :

Patronymes 
 Clair Tisseur (1827–1895),  écrivain et architecte français.
 Françoise Tisseur, mathématicienne française.

 Alexandre Tisseur (1819-1891), poète français.
 Jean Tisseur (1814–1883), auteur français de critique littéraire et de pièces de vers.
 Barthélemy Tisseur (1812–1843), avocat français, professeur de littérature française et auteur de pièces de vers.

Divers 
 le Tisseur est un des surnoms de Spider-Man.
 La Tisseuse, un film chinois de Wang Quan'an, réalisé en 2009.